Наши может означать:
 «Наши» — книга Сергея Довлатова.
 «Наши» — национал-патриотическая организация, созданная в СССР в 1991 году.
 «Наши» — репортаж А. Г. Невзорова о январских событиях 1991 года в г. Вильнюсе.
 «Наши» — молодёжное движение в России, созданное в 2005 году.
 «Наши»  — политическая партия на Украине.

См. также 
 Наш
 Наше